Syntezator perkusyjny - syntezator, którego rolą jest wytwarzanie brzmień perkusyjnych, na podstawie zdefiniowanych parametrów syntezy. Urządzenia te, często wyposażone są w interfejs MIDI.

Do syntezatorów perkusyjnych należą 
 Automaty perkusyjne
 perkusja elektroniczna

Zobacz też 
 Sampler

Syntezatory